Kujira ist der Name folgender Personen:

 Kujira (Synchronsprecherin) (Wakako Matsumoto; * 1961), japanische Synchronsprecherin
 Kujira (Komiker) (Norio Sasaki; * 1975), japanischer Komiker
 Kujira (Mangaka), japanische Mangaka 

Kujira steht für:
 Kujira (Han), japanisches Lehen

Filme:
 Kujira (1927), japanischer Anime-Film von Noburô Ôfuji 
 Kujira (1952), japanischer Anime-Film von Noburô Ôfuji